Brič je lahko:
 Brič, Buje (Hrvaška)
 Brič (Slovenija)